Robert Knox (anatoom) (1791–1862);
 Robert Knox (zeeman) (1641–1720);
 Rob Knox (1989–2008), acteur.